Satyria  — род растений семейства Вересковые.

Ареал 
Виды рода Satyria встречаются в Коста-Рике, Гватемале, Эквадоре, Перу и Никарагуа.

Виды 
Род включает в себя следующие виды:

Примечания

Литература 
 Kron, K. A. et al. 2002. Phylogenetic relationships within the blueberry tribe (Vaccinieae, Ericaceae) based on sequence data from matK and nuclear ribosomal ITS regions, with comments on the placement of Satyria. Amer. J. Bot. 89: 327—336.

Ссылки 
 
 The Plant List: Satyria
 Neotropical Live Plant Photos: Satyria

Вересковые
Флора Центральной Америки
Флора Южной Америки